Каринская — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:
 Каринская, Анна Николаевна (1871—1931) — русская художница-пейзажист, краевед Вологодской области.
 Каринская, Варвара Андреевна (1886—1983) — художница по костюмам, работавшая в театре и кино, лауреат премии «Оскар». 
 Каринская, Мария Александровна — артистка оперетты, «королева цыганского романса» (1911).

См также 
 
 Каринское